Esenbeckia:
 Esenbeckia — род растений из семейства рутовых (Rutaceae).
 Esenbeckia — род насекомых из семейства слепней (Tabanidae).